Варена:

 Варена — город в южной части Литвы, административный центр Варенского района.
 Варена — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.